Річки:
 Мостище — річка в Україні, у Сновському районі Чернігівської області. Права притока Снови (басейн Дніпра).

Села:
 Мостище — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Мостище — Івано-Франківська область, Калуський район
 Мостище — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Мостище — Київська область, Фастівський район
 Мостище — Львівська область, Львівський район
 Мостище — Рівненська область, Вараський район
 Мостище — Сумська область, Кролевецький район
 Мостище — Чернігівська область, Козелецький район

 Мостище — колишнє село на правому березі річки Ірпінь, яке у 1972 увійшло до складу селища міського типу Гостомель. Тепер історична місцевість у Гостомелі.

Мережні посилання